Мирамонтес има више значења:

 Мирамонтес (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мирамонтес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мирамонтес (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику